Krasimir Anev – biatleta bulgaro
 Radoslav Anev – calciatore bulgaro